Fruitdale (Califórnia)
Fruitdale (Dacota do Sul)

Desambiguações de topônimos